As You Were — дебютный студийный альбом английского рок-певца и автора-исполнителя Лиама Галлахера (бывшего вокалиста группы Oasis), изданный 6 октября 2017 года на студии Epic Records. Платиновая сертификация за 300 000 копий в Великобритании и позиция № 1 в британском чарте UK Albums Chart.

История 
Альбом вышел 6 октября 2017 года на лейбле Warner Bros. Records.
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic, Allmusic, Daily Mirror.

Accolades

Список композиций 

Источник

Участники записи 
Музыканты
 Лиам Галлахер — вокал , акустическая гитара 
 Грег Кёрстин — бас-гитара, ударные, акустическая гитара, электрогитара, гармоника, перкуссия, меллотрон, фортепиано, орган 
 Dan Grech-Marguerat — программирование 
 Davey Badiuk — программирование 
 Mike Moore — электрогитара , бас-гитара 
 Dan McDougall — ударные, бас-гитара, акустическая гитара, электрогитара, клавишные 
 Martin Slattery — клавишные, саксофон 
 другие

Чарты

Еженедельные чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рок-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, спродюсированные Грегом Кёрстином